Con il termine Sant'Angela la Chiesa cattolica venera le sante di nome Angela:

Sant'Angela Merici (1474-1540), fondatrice della Compagnia delle dimesse di sant'Orsola (Orsoline), celebrata il 27 gennaio; 
Sant'Angela de la Cruz (1846-1932), al secolo María de los Ángeles Guerrero González, fondatrice della Congregazione delle Sorelle della Compagnia della Croce, commemorata il 2 marzo.